«Арсена́л» (полное название — , либо ) — аргентинский футбольный клуб из пригорода Авельянеды Саранди.

История 
Клуб был основан 11 января 1957 года. При образовании команды были использованы символы, по крайней мере, четырёх великих клубов мирового футбола. Два из них — это титаны аргентинского футбола из Авельянеды — «Индепендьенте» и «Расинг». Их клубные цвета — соответственно красный и небесно-голубой — стали использоваться в качестве основных цветов нового клуба из Саранди. Красная диагональная полоса на футболках была взята у самого титулованного и богатейшего клуба из столицы Аргентины — у «Ривер Плейта». Наконец, само название клуба восходит к одному из ведущих клубов Англии — лондонскому «Арсеналу».

Основателями «Арсенала» стали двое братьев — Эктор и Хулио Умберто Грондона. Последний через некоторое время стал сначала президентом «Индепендьенте», а затем, в 1979 году, и всей Ассоциации футбола Аргентины. Он переизбирался девять раз и умер на своём посту в 2014 году. Также Грондона долгое время был вице-президентом ФИФА. После Хулио Умберто Грондоны пост президента «Арсенала» занимал его брат Эктор Грондона, а затем сын Эктора — Хулио Рикардо Грондона.

Воспитанником «Арсенала» является Хорхе Бурручага, чемпион мира в составе сборной Аргентины; в 2002—2005 годах Бурручага возглавлял команду в качестве главного тренера.

В аргентинскую Примеру клуб сумел выйти только в начале XXI века — в 2002 году. В 2004 году «Арсенал» принял участие во втором по значимости клубном турнире Южной Америки — Южноамериканском кубке, где дошёл до четвертьфинала и уступил будущему финалисту — боливийскому «Боли́вару».

В декабре 2007 года «Арсенал» выиграл Южноамериканский кубок, обыграв в финале по сумме двух матчей мексиканскую «Америку».

В Клаусуре 2007 года «Арсенал» занял пятое место, что позволило в общей таблице чемпионата Аргентины занять место в зоне Кубка Либертадорес. Дебют команды в самом престижном клубном турнире состоялся в 2008 году.

В 2012 году «Арсенал» впервые в своей истории стал чемпионом Аргентины, выиграв Клаусуру. В сезоне 2012/13 команда стала обладателем Кубка Аргентины.

После смерти Хулио Умберто Грондоны результаты команды из Саранди резко снизились. «Арсенал» на протяжении нескольких чемпионатов подряд финишировал в нижней части турнирной таблицы. В результате, по окончании сезона 2017/18 «Арсенал» занял предпоследнее (27-е) место в таблице вылета, где учитываются результаты четырёх чемпионатов, и вылетел в Примеру B Насьональ, проведя в элите чемпионата Аргентины 17 сезонов подряд. Из-за больших долгов по зарплате игроки «Арсенала» заявляли о готовности бойкотировать последние матчи своей команды в чемпионате.

Достижения 
  Чемпион Аргентины (1): 2012 (Клаусура)
  Победитель Примеры B Насьональ (1): 2018/19
  Обладатель Кубка Аргентины (1): 2012/13
 Победитель Южноамериканского кубка (1): 2007
 Обладатель Кубка банка Суруга (1): 2008

Текущий состав

Знаменитые игроки

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба